Marek Kwiatkowski (piłkarz)
 Marek Kwiatkowski (historyk sztuki)